Benjamin Lock e Hsu Yu-hsiou erano i detentori del titolo ma solo Lock ha deciso di difendere il titolo in coppia con Grigoriy Lomakin.

In finale Nam Ji-sung e Song Min-kyu hanno sconfitto Andrew Paulson e David Poljak con il punteggio di 6-2, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

  Benjamin Lock /  Grigoriy Lomakin (semifinale)
  Nam Ji-sung /  Song Min-kyu (campioni)

  Andrew Paulson /  David Poljak (finale) 
  Yan Bondarevskiy /  Beibit Zhukayev (quarti di finale)

Wildcard 

  Arslanbek Aitkulov /  Max Batyutenko (primo turno)

  Maxim Shin /  Dostanbek Tashbulatov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

President's Cup 2022